Gertoux est un nom qui peut faire référence à :

Patronyme 

Gertoux est un nom de famille notamment porté par :

 Brice Gertoux (1744 - 1812) homme politique français.
 Jean-Pierre Gertoux (1798-1855) conseillers généraux de 1839 à 1848 du canton d'Arreau.
 Calixte Gertoux magistrat de 1852 à 1855 (Orléanisme) du canton d'Arreau.
 Raimondo Gertoux, un des guides de Quintino Sella lors de l'expédition du Mont Viso en 1963.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France